Эдуард Виноградов:
 Виноградов, Эдуард Юрьевич (род. 1975) — мастер спорта России по кудо.
 Виноградов, Эдуард (род. 1969) — эстонский футболист.